Franck Duminil
 Hugo Duminil-Copin